Bartolomeo Casalis – politico italiano
 Diego Casalis – attore italiano 
 Goffredo Casalis – abate e storico italiano
 Casalis, opera letteraria di Enrico Lupinacci;